Verdez peut désigner :
 Gilles Verdez (né en 1964), journaliste français ;
 , groupe de rock brésilien.

Homonymie de patronyme